Видеография российской панк-рэйв-группы Little Big состоит из одного концертного альбома и 35 видеоклипов (одного в качестве приглашенного исполнителя) начиная с 2013 года. Режиссёром большей части клипов выступают Алина Пязок и Илья Прусикин.

Дебютный клип на песню «Everyday I’m Drinking» c дебютного студийного альбома With Russia From Love был выпущен 1 апреля 2013 года и собрал свыше 24 миллионов просмотров на YouTube.

Клип на сингл «LollyBomb» был награждён на церемонии Global Film Festival Awards в США в категории «Лучшее музыкальное видео». Также, награды получил клип на сингл «Skibidi» на церемонии «Чартова дюжина», «Top Hit Music Awards 2019», «BraVo» и «Berlin Music Video Awards» (Германия) и номинации на церемонии «Родной звук» и «Top Hit Music Awards 2020» (параллельно «Faradenza» и «I’m OK»).

Видеография 
Видеография Litte Big включает в себя 34 клипа и один видеоальбом «Live in St. Petersburg».

Видеоклипы

Сериалы 

  — «American Russians» (Little Big & Tommy Cash serial)

Концертные видеоальбомы 

 — «Live in St. Petersburg»

Участие 
  — Noize MC — «Капитан Америка (Не берёт трубу)»
  — The Hatters — «Russian Style»
  — The Hatters — «Forever Young Forever Drunk» (при уч. Just Femi)
  — Animal ДжаZ — «Чувства»
  — Злой Малой — «В долгий путь» (1 раунд 17ib)
  — Музыкальная студия Александра Гудкова — «Самоизоляция»
  — Cream Soda — «Подожгу»
  — Глюк'oZa — «Ebobo»

Примечания 

Little Big
Little Big